Twilight har flere betydninger:

 Twilight-sagaen
 Twilight
 New Moon
 Eclipse (bog)
 Breaking Dawn
 Twilight (film)
 The Twilight Saga: New Moon
 The Twilight Saga: Eclipse
 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1
 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2